70 км, 70-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 70 км (платформа, Горьковская железная дорога)
 70 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 015167
 70 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 289514
 70 км — пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога. Код 715619
 70 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога. Код 339713
 70 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 445626
 70 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 588533
 70 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 591112
 70 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 605813
 70 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 794818
 70 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 802018
 70 км (платформа, Южно-Уральская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 818139